Chemistry (englisch für „Chemie, Chemismus“) steht für:
 Chemistry – A European Journal, chemische Fachzeitschrift,
 Chemistry – An Asian Journal, chemische Fachzeitschrift,
 Chemistry (Band), japanische Boygroup,
 Chemistry (Film), pornographischer Film.
 Chemistry (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2011
 Chemistry (Album) der britischen Girlgroup Girls Aloud
Siehe auch:
 ChemistryOpen